Tambora (vulkaan), een vulkaan op het Indonesische eiland Soembawa
 Tambora (drum), een trommel die wordt gebruikt in verschillende Latijns-Amerikaanse muziekgenres
Onderdistrict in Indonesië
 Tambora (Jakarta), een onderdistrict in de hoofdstad (en regentschap) Jakarta
 Tambora (Bima), een onderdistrict in regentschap Bima
Plaats in Indonesië
 Tambora (Tambora), een plaats in het regentschap Jakarta Barat in de provincie Jakarta
 Tambora (Pekat), een plaats in het regentschap Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara